В разных странах существует своя классификация исторических памятников.

 Белоруссия: Историко-культурная ценность ()
 Польша: Памятник истории — охранный статус памятника
 США: Национальный исторический памятник ()
 Франция: Исторический памятник (), особый статус, присваиваемый государством объектам большой архитектурной или исторической ценности. В качестве объекта может выступать здание или сооружение, отдельная его часть, комплекс зданий, памятник, сад и т. п. Статус исторического памятника может быть присвоен и движимым объектам, например, предметам мебели, церковного обихода, и даже архивным документам.